Polska Liga Koszykówki 1990/1991. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Druga runda 
W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7-12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off (prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie Górnik Wałbrzych i Stal Bobrek Bytom).

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Victoria Sosnowiec – ASPRO Wrocław 3 - 2 (95:91, 107:103, 80:94, 78:82, 81:70)

Mecze o miejsca 5-8

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: AZS Lublin, Polonia Warszawa
i Astoria Bydgoszcz.

Czołówka strzelców 
 Dariusz Zelig (Śląsk) - 1131
 Jarosław Zyskowski (Aspro) - 1106
 Henryk Wardach (Victoria) - 921
 Adam Wójcik (koszykarz) (Aspro) - 869
 Tomasz Torgowski (Lech) - 844

Polska Liga Koszykówki
1990 w koszykówce
1991 w koszykówce
1990 w polskim sporcie
1991 w polskim sporcie